T48 peut faire référence à :
 FN T48 ou FN TB V, un trolleybus du constructeur belge FN Herstal ;
 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire, d’après la classification internationale des maladies ;
 T48 Gun Motor Carriage, un canon antichar américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres